Ribiška tigrasta mačka (znanstveno ime Prionailurus viverrinus) je srednje velika divja mačka, ki živi ob jezerih, mokriščih, izvirih, rekah, močvirjih in gozdovih mangrov v Južni in Jugovzhodni Aziji. Od leta 2016 dalje je na Rdečem seznamu IUCN označena kot ranljiva vrsta. Populacije ribiških tigrastih mačk, ki so se v zadnjih letih zmanjšale, ogroža predvsem uničevanje mokrišč. V Zahodni Bengaliji jo uporabljajo kot svoj simbol.

Taksonomija 
Angleški zoolog Edward Turner Bennett je leta 1833, ko je opisoval kožuh ribiške tigraste mačke iz Indije, zanjo predlagal znanstveno ime Felis viverrinus. Rodovno ime Prionailurus, ki naj bi veljalo za vse pegaste divje mačke avtohtone v Aziji, je leta 1858 predlagal ruski prirodoslovec Nikolai Severtzov. V letu 1936 je nizozemski mamalog Henri Jacob Victor Sody opisal primerek iz severne obale Zahodne Jave, ki je imel nekoliko krajšo lobanjo kot primerki ribiških tigrastih mačk iz Tajske, in ga imenoval Felis viverrinus rhizophoreus.

Filogenija 
Filogenetske raziskave jedrne DNK iz tkivnih vzorcev vseh vrst družine mačk so pokazale, da se je pospešeno širjenje (evolucijska radiacija) družine Felidae začelo v Aziji v obdobju miocena pred približno 14,45 – 8,38 milijonov let nazaj. Analiza mitohondrijske DNK mačjih vrst temu širjenju pripisuje obdobje 16,76  – 6,46 milijonov let nazaj.

Vrste rodu Prionailurus naj bi imele skupnega prednika pred 8,16 – 4,53 milijoni let (ali po rezultatih druge raziskave v obdobju 8,76 – 0,73 milijonov let nazaj). Oba modela se strinjata, da je bila rjasta mačka (P. rubiginosus) prva, ki se je odcepila od linije skupnega prednika, sledila pa ji je ploščatoglava mačka (P. planiceps) in zatem še ribiška tigrasta mačka. Ta naj bi se od predniške linije odcepila hkrati z bengalsko mačko (P. bengalensis), in sicer v obdobju 4,31 – 1,74 milijonov let nazaj (ali 4,25 – 0,02 milijonov let nazaj). Spodnji kladogram, ki je nastal na podlagi analize jedrne DNK mačjih vrst, prikazuje sorodstvena razmerja med vrstami rodu Prionailurus in sorodnimi linijami.

Razširjenost 
Ribiška tigrasta mačka živi na območju Južne in Jugovzhodne Azije, njena poselitev pa ni enakomerna. Mačkin teritorij običajno zajema mokrišča, močvirja, izvire, reke in gozdove, kjer prevladujejo mangrove. Večina zapisov o njeni prisotnosti kaže, da ima raje nižje ležeča območja in se izogiba manjših, hitreje tekočih vodnih teles.

Vrsto so opazili v naslednjih azijskih državah: Pakistanu (leta 2012), Nepalu, Indiji, Bangladešu (prisotnih nekaj posameznikov, populacija je precej ogrožena), Šrilanki, Mjanmarju (leta 2016 in 2018), Kambodži (posameznik fotografiran leta 2003, mladič najden leta 2008, v letu 2015 je bil zabeležena mačka v enem izmed zavetišč), na otoku Javi (majhna populacija) in Tajskem. Ni podatkov o prisotnosti ribiške tigraste mačke na otočju Malezije, Vietnama in Laosa.

Značilnosti 

Mačka ima rumenkasto sivo dlako s črnimi progami in pegami. Dve progi sta tudi na licih, drugi dve pa potekata nad očmi, sta prekinjeni na območju čela in se nadaljujeta vzdolž vratu. Na njenem grlu sta vidni dve vrsti črnih peg. Ramenske pege so podolgovate, medtem ko so pege na straneh, okončinah in repu nekoliko zaokrožene. Barva kožuha se razlikuje od enega posameznika do drugega, največkrat je njihova dlaka bledo rumenkastih, kremnih ter pepelnato sivih odtenkov. Razlikujejo se tudi proge, ki so lahko ožje ali širše. Dlaka trebušnega predela je svetlejša kot kožuh mačkinih strani in hrbta. Uhlji so kratki in zaokroženi, na njihovi zadnji strani je vidna bela pika. Rep je kratek, saj meri manj kot polovico dolžine glave in telesa, na svojem koncu pa ima nekaj črnih obročkov. Prilagoditev na delno vodni (semiakvatični) življenjski slog je tudi večplasten kožuh; kratka in gosta spodnja plast (podlanka) predstavlja pregrado pred vodo in nudi toplotno izolacijo, medtem ko gornji sloj (nadlanka) zagotavlja značilno obarvanost in sijaj.

Ribiška tigrasta mačka je največja vrsta rodu Prionailurus, saj je velika skoraj tako kot dve domači mački, njena postava pa je čokata in mišičasta s srednje dolgimi do kratkimi nogami. Od konice glave do začetka repa meri od 57 do 78 centimetrov, njen rep pa je dolg od 20 do 30 centimetrov. Samice tehtajo od 5,1 do 6,8 kilogramov, samci so nekoliko težji, saj dosegajo težo od 8,5 do 16 kilogramov. Mačkina lobanja je podolgovata, v dolžino meri od 123 do 153 milimetrov in v širino od 27 do 31 milimetrov.

Ribiška tigrasta mačka ima velike kremplje, ki so deloma vidni tudi takrat, ko jih skrije. Med prsti njenih šap se nahaja deloma razvita plavalna kožica, ki je približno tolikšna kot pri rdečerjavem risu (Lynx rufus).

Ekologija in vedenje 

Mačka spada med nočne živali, njen življenjski prostor pa je vselej blizu vode. Sposobna je preplavati velike razdalje, pri čemer ji pomaga deloma razvita plavalna kožica med prsti njenih šap. Zmore se tudi potapljati. Odrasli samci in samice brez mladičev so samotarske živali. Areal samic običajno obsega od 4 do 6 kvadratnih kilometrov, medtem ko samci uporabljajo območje veliko od 16 do 22 kvadratnih kilometrov.

Posameznike ribiške tigraste mačke so opazovali, ko so lovili v neposredni bližini raznih vodnih teles, pri čemer so čakali na bregu in iz vode potegovali živ plen, nekatere mačke pa so lovile tudi v vodi. Ribiška tigrasta mačka se prehranjuje v glavnem z ribami, ki predstavljajo okoli tri četrtine vsega zaužitega plena, lovi pa tudi ptice, žuželke in majhne glodavce. Videli so jo že, ko je plenila plazilce (najpogosteje kače), mehkužce in dvoživke ter se prehranjevala z mrhovinskimi ostanki domačega goveda.

Svoj teritorij mačke označujejo z uriniranjem in drgnjenjem telesa (glave, lic, vratu in brade) ob razne površine. Teritorialno vedenje izražajo tudi z brušenjem svojih krempljev.

Razmnoževanje in razvoj 
Divje ribiške tigraste mačke se navadno parijo med januarjem in februarjem; največ mladičev je bilo opaženih v marcu in aprilu. V ujetništvu traja obdobje brejosti od 63 do 70 dni, po preteku samica skoti dva ali tri mladiče, ki ob kotitvi tehtajo približno 170 gramov. Po enem mesecu so se mladiči sposobni samostojno gibati, pri starosti dveh mesecev se začnejo igrati v vodi in jesti trdno hrano. Samica jih odstavi po približno šestih mesecih. Dimenzije odraslega dosežejo pri starosti osem in pol mesecev, stalni podočniki pa jim zrastejo v enajstem mesecu. Spolno zrelost mačke dosežejo pri petnajstih mesecih. V ujetništvu živeči osebki navadno dosežejo starost deset let.

Grožnje in zaščita vrste

Stanje ogroženosti 
Ribiško tigrasto mačko ogroža predvsem uničevanje mokrišč, ki so vedno bolj onesnažena ali se uporabljajo v kmetijstvu in kot človeška bivališča. Veliko težavo povzroča spreminjanje gozdov mangrov v komercialne akvakulturne obrate, prelov rib in lov ribiških tigrastih mačk, ki zaidejo v konflikt s človekom. Tako so denimo v obdobju od aprila leta 2010 do maja leta 2011 prešteli 27 ubitih ribiških tigrastih mačk na območju Howrah v Zahodni Bengaliji. V Bangladešu so lokalni prebivalci v obdobju od januarja leta 2010 do marca leta 2013 pobili vsaj 30 posameznikov te vrste. Nadalje je bilo na Tajskem ubitih (ulovljenih ali umrlih iz neznanih vzrokov) kar 84 odstotkov mačk, ki so jim strokovnjaki sledili s pomočjo elektronskih sledilnih ovratnic.

Ohranjanje vrste 
Za razmnoževanje ribiških tigrastih mačk v ujetništvu in njihovo ponovno vračanje v naravo (tako imenovano reintroducijo) skrbijo številni živalski vrtovi, hkrati se vodi evidenca tovrstnih ujetih mačk. Od leta 2016 dalje je mačka na Rdečem seznamu IUCN označena kot ranljiva vrsta. V Bangladešu, Kambodži, Indiji, Indoneziji, Mjanmarju, Nepalu, Pakistanu, Šrilanki in na Tajskem ter Kitajskem je prepovedan lov na to mačjo vrsto. V Butanu in Vietnamu ribiška tigrasta mačka ni zakonsko zaščitena zunaj reguliranih območij. Preživetje ribiške tigraste mačke je tesno povezano z zaščito mokrišč in preprečevanjem nezakonitega lova, postavljanja pasti in zastrupljanja.

Sklici

Zunanje povezave

Fishing Cat Working Group
IUCN/SSC Cat Specialist Group: Fishing cat Prionailurus viverrinus

Mačke
Taksoni, opisani leta 1833